Ширачи (; ) — село в турецком иле Ыгдыр.

География 
Деревня Ширачи расположена в 20 км верстах к востоку от города Ыгдыр.

Население 
Население — 219 жителей (1886). Население — 307 жителей (2019).

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр